El Trofeu Comte de Godó 1990 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries Championship Series de l'ATP. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 d'abril de 1990 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1990
Competicions esportives del 1990 a Catalunya